«Младший» — пятый студийный альбом петербуржского рэп-музыканта Смоки Мо, выпущенный 11 июня 2013 года.

Выход был сопровождён большим интервью для портала Rap.ru. Незадолго до релиза альбома было опубликовано приглашение Смоки Мо на Hip-Hop All Stars.

В поддержку альбома были выпущены видеоклипы на песни «Дымный Мо», «Было и было», «Крепкий чай» и «Бабочки».

Список композиций

Отзывы критиков

Примечания 

Альбомы Смоки Мо